Philipp Barthels ist der Name folgender Personen:

* Philipp Barthels (Unternehmer, 1794) (auch Philipp Barthels-Feldhoff; 1794–1874) deutscher Textilunternehmer
 Philipp Barthels (Unternehmer, 1838) (1838–1906), deutscher Textilunternehmer und Kammerfunktionär